Dorothea Douglass ha battuto in finale Ethel Thomson 4-6, 6-4, 6-2 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo Muriel Robb per walkover nel Challenge Round.

Tabellone tennis

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1903